Jean Alespée (1367–1434) normandiai származású francia kanonok VI. Henrik angol király mint francia király szolhgálatában, aki bíróként részt vett a Jeanne d'Arc elleni perben 1431-ben.
Jean Alespée (?–?), II. (Albret) Henrik navarrai királynak Marianne Alespée úrnővel folytatott viszonyából származó természetes fia